MEMI steht für:
 Medien Management Institut

Memi ist Name:
 Memi, ägyptischer Priester, siehe Standfigur des Memi
 Memi (Bauleiter), ägyptischer Bauleiter im Alten Reich

Siehe auch:
 Memmi

Abkürzung